Fons Bemelmans (1938), een Nederlands kunstenaar
 Theo Bemelmans (1943), een Nederlands informatiekundige en hoogleraar
 Marie-Louise Bemelmans-Videc (1947), een Nederlands politicus en hoogleraar
 Ruben Bemelmans (1988), een Belgisch tennisser

Overig:
 Jack Bemelmans, een onzichtbaar personage in conferences van Toon Hermans met de stem van zijn manager Dick Binnendijk (1967) resp. zijn zoon Maurice (1980)